Гейсум () — нідерландське прізвище.

 Юстус ван Гейсум старший (1659–1716) — нідерландський художник.
 Каспар ван Гейсум (1648 — ?) — нідерландський художник, старший брат Юстуса ван Гейсума старшого.
 Ян ван Гейсум (1682–1749) — нідерландський художник, майстер натюрмортів s аркадських пейзажів.
 Якоб ван Гейсум (1687–1740) — нідерландський ботанічний художник, брат Яна ван Гейсума.
 Юстус ван Гейсум молодший (1685–1707) — нідерландський художник, що рано помер.
 Мішель ван Гейсум (1704–1760) — нідерландський художник.
 Марія ван Гейсум (XVIII ст.) — нідерландська жінка-художниця, донька Яна ван Гейсума.

Нідерландські прізвища